Берестки — название населённых пунктов на Украине:

 Берестки — село в Покровском районе Донецкой области.
 Берестки — село в Первомайском районе Харьковской области.